Fassin ist der Familienname folgender Personen:
 Bastian Fassin (* 1972), deutscher Geschäftsmann (Katjes)
 Didier Fassin (* 1955), französischer Anthropologe und Soziologe
 Émile Fassin (1842–1922), französischer Rechtsanwalt, Politiker und Historiker
 Éric Fassin (* 1959), französischer Soziologe
 Klaus Fassin (1931/32–2021), niederländisch-deutscher Unternehmer (Katjes)
 Nicolas Henri Joseph de Fassin (1728–1811), flämischer Maler aus Lüttich
 Raymond Fassin (1914–1945), französischer Lehrer und Widerstandskämpfer
 Robert Fassin (1922–2019), französischer Jazztrompeter